Анна Михайловна Коряковцева (род. 14 августа 1981, Минск, БССР, СССР) — российский продюсер кино и телевидения, педагог, общественный деятель. Член Союза кинематографистов Российской Федерации, член Союза журналистов России путешественница, автор, продюсер и руководитель более 25 этнографических киноэкспедиций по России. Постоянный член жюри кинофорума «Шередарь». На телевидении с 2005 года. Основатель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ТВ Студии Август». Замужем. Есть дочь.

Биография 
14 августа 1981 года родилась в Минске. После окончания школы поступила на актёрский факультет Международного Славянского Института им. Г. Р. Державина (мастерская Ю. М. Авшарова), 1999—2003, Москва.

В 2007 году окончила Первую Национальная школу телевидения при Московской академии государственного и муниципального управления.

С 2014 года автор и продюсер кино- и телепроектов, направленных на сохранение, изучение и популяризацию нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Под её началом создано 32 документальных фильма и 130 передач, посвящённых отдельным народам и их традициям, собран уникальный видеоархив этнографических материалов.

В 2012 году создала ООО «ТВ Студию Август», где является генеральным директором. Студия занимается производством фильмов и телепрограмм для телеканала «Россия-Культура» и других каналов.

Профессиональная деятельность

Этнографические проекты 
Цикл документальных фильмов «Земля людей» (с 2018 г. по настоящее время)
Цель проекта «Земля людей»: показать жизнь малых народов России, открывая духовные основы и исторические корни каждого этноса. Ключевым звеном в процессе реализации является поиск конкретных представителей народов, рядом с которыми творческая группа проводит период съёмок. Видеозаписи мгновений традиционной повседневной жизни, обрядов, будней и праздников становятся информационными материалами для создания российской этнокультурной антологии. В выпусках данного цикла нет постановок.

Фильмы этого цикла были посвящены следующим народам: кумандинцы, тубалары, челканцы, теленгиты, даргинцы, лакцы, чавчувены, нымыланы, эвены, ительмены, ассирийцы, шапсуги, хемшилы, амшенцы, сойоты, эвенки, семейские, хори-буряты, карелы, финны-ингерманландцы, вепсы, заонежане.

Программа «Россия, любовь моя!» (2013—2017) 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше
«Россия, любовь моя!» — посвящена традициям и обычаям народов России. Рассказано о таких народах, как: русские, алтайцы, башкиры, эскимосы, чукчи, марийцы, нагайбаки, ханты, манси, ингуши, осетины, калмыки, буряты, казанские татары, нганасаны, лезгины, чеченцы, удмурты, адыгейцы, чуваши, бесермяне, нивхи, эвенки, сету, ненцы, балкарцы, нанайцы, карелы, тувинцы, вепсы, якуты, мордва (эрзя), северные селькупы, южные селькупы, лакцы, хакасы, поморы, негидальцы, ижорцы, казаки, сибирские татары, ногайцы, аварцы, староверы, коряки, эвены, коми-пермяки, водь, туркмены, терские казаки, сойоты, кубачинцы, саамы, удегейцы, шорцы, финны — ингерманландцы, телеуты, поляки, табасараны, кумыки, белорусы-сибиряки, казахи, крымские итальянцы, долганы, абазины, турки-месхетинцы, кряшены, черкесы, карачаевцы, горские евреи, шапсуги, немцы, тувинцы-тоджинцы, кеты, чулымцы, агульцы, рутульцы.

Кино-этнографические экспедиции 
Карелия (вепсы, заонежане, карелы, финны-ингерманландцы) — ноябрь 2019 г.

Бурятия (сойоты, эвенки, семейские, хори-буряты) — август 2019 г.

Краснодарский край (ассирийцы, амшенцы, хемшилы, шапсуги) — апрель 2019 г.

Алтай (кумандинцы, челканцы, теленгиты, тубалары) — апрель 2018 г.

Камчатский край (нымыланы, чавчувены, эвены, ительмены) — август 2018 г.

Воронеж (южнорусская песня) — август 2014 г.

Карачаево-Черкесия (станичники, абазины, черкесы, карачаевцы, ногайцы) — август 2016 г.

Тюмень (сибирские татары) — июль 2014 г.; (челдоны, самоходы, белорусы, казахи) — июль 2015 г.

Нижегородская область (эрзяне) — июль 2015 г.

Тутаев (иконная живопись) — июль 2014 г.; (религиозные традиции русских) — январь 2015 г.

Холуй (декоративно-прикладное искусство русских) — февраль 2015 г.; (кулинарные традиции русских людей) — август 2016 г.

Пермь (коми-пермяки) — декабрь 2014 г.

Ставропольский край (туркмены, ногайцы, терские казаки) — август 2014 г.

Дагестан (лезгины, аварцы, кубачинцы — сентябрь 2014 г.; (кумыки, русские в Дагестане) — сентябрь 2015 г.;(агульцы, рутульцы) — сентябрь 2017 г.;(даргинцы, лакцы) — октябрь 2018 г.

Чувашия (чуваши) — сентябрь 2013 г.

Фильмография 
2019 год

 Авторская историческая программа Феликса Разумовского «Кто мы?»

 Цикл: «Женское лицо России»

 Цикл: «Великий проект Великого пути»

2018 год

 Цикл документальных фильмов «Земля людей» (с 2018 года по настоящее время)

2017 год

 Документальный фильм «О скульптуре» авторский проект Георгия Вартановича Франгуляна 

 Документальный фильм «Подарите мне аэроплан»

2016 год

 Фильм «Станиславский и йога»

 Фильм «Фата» 

 Фильм «Моя земля Татарстан»

2015 год

 Фильм «Дети Пармы»

 Фильм «Дети Кумыкской равнины»

 Фильм «Русские дагестанцы» 

2014 год

 Цикл документальных фильмов «Прекрасный полК» (с 2014 г. по настоящее время)

 Фильм «Под большим шатром голубых небес…» 

 Фильм «Татары из Сибири» 

 Фильм «Быть аварцем» 

 Фильм «Лезгины из Дербента» 

2013 год

 Программа "Мастер класс с… " (цикл мастер-классов с М. Разбежкиной, А. Гутманом, С. Дворцевым и В. Косаковским)

 Программа «Россия, любовь моя!» (с 2013 года по 2017 г.)

 Программа «Билет в Большой» (с 2013 по 2016 гг.)

2012 год

 Цикл фильмов «Конструктивисты. Опыты для будущего»

2011 год

 Программа «Игра в бисер» (с 2011 по 2012 гг.)

 Программа «Власть факта» (с 2011 по 2012 гг.)

2009-2010 годы

 Фильм «Галина Уланова. Незаданные вопросы»

 Фильм «Ромен Гари. Корни и небо»

 Фильм «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»

 Цикл документальных фильмов «Эпоха кабаре» (4 фильма)

 Документальный фильм «Александр Твардовский. Три жизни поэта»

 Документальный фильм «Шкловский и Якобсон. Жизнь как роман»

 Программа «Легенды мирового кино»

 Цикл документальных фильмов «Оперные театры мира» (4 серии)

 Программа «Магия кино» (с 2009 по 2012 гг.)

2008 год

 Программа «Раньше»

 Программа «Рукописи не горят»

2007 год

 Программа «Документальная история» с Сергеем Мироненко

 Программа «Немая сцена»

 Документальный фильм «Борис Ласкин»

 Документальный фильм «Тамара Макарова»

 Программа «Кулинарный дозор» (ТНТ) 

Авторская историческая программа Феликса Разумовского «Кто мы?» (2007—2010)

Циклы:

 «Вершины и бездны серебряного века» (10 фильмов)

 «Судьба без почвы и почва без судьбы» (10 фильмов)

 «Не в силе Бог, а в правде» (9 фильмов)

 «Тем временем» (2007—2010)

2005 — 2006 год

 Цикл документальных фильмов «Вещественное доказательство»

 Документальный фильм «Водородный лейтенант»

Мнения 

Журналист Марат Сафаров делится своими впечатлениями от фильмов проекта «Земля людей»:

Скажу прямо: фильмы цикла «Земля людей» – они не о «туземцах»! Они не о людях, которые где-то на окраинах нашего государства живут, в некоем закрытом обществе натурального хозяйства, и мы не должны умиляться их отличиям от урбанизированного человека. Может быть, это умиление от Руссо ещё идёт… И в результате часто складывается такая лубочная немного картина, заметная с первых кадров… В фильмах «Земли людей» этого нет совсем. Здесь идёт разговор на равных – а не взрослого с ребёнком, нет и снисходительности. И это правильно: мы же в одной стране все живём! Это отличительная особенность данного проекта в океане современного этнографического кино, испытывающего сегодня очевидный подъем.
...
Что ещё важно в этих фильмах – тонко и деликатно, без столь модной сегодня принудительной расстановки акцентов, они говорят о сложных вещах.   Вот, именно такой подачи, лично мне, как зрителю ощутимо недостаёт в современном кино…

Один из героев фильма в проекте «Земля людей», вице-президент Ассоциации КМНС РС(Я) Вячеслав Шадрин, о значении данного проекта
- Ни один народ нельзя сохранить, если не сберечь его язык и культуру.

Председатель Региональной общественной организации «Ногайская региональная национально-культурная автономия Ставропольского края» Зенадин Шандиев о проекте «Земля людей»:

Благодаря этому проекту многие люди узнают об исторических корнях и современной жизни нашего народа. Мы очень бережно относимся к своему национальному наследию, передаём его подрастающему поколению.

Награды 
 Благодарность Главы Республики Дагестан (14 сентября 2022 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
2020 — Документальный проект «Земля людей», Победитель всероссийского конкурса СМИ «СМИротворец» в номинации «Телевидение» (г. Москва); 
Фильм «Заонежане. Былины северной Эллады», главный приз VI Международного фестиваля кино и телефильмов «Святой Владимир» в конкурсе документальных короткометражных фильмов (Севастополь);  
Фильм «Челканцы. Курмач-Байгол», приз Simfest – 2020 в номинации Productions about minorities. (Бухарест, Румыния);  
«Даргинцы. Сердце гор», Приз за лучший документальный фильм Teraman Film Festival (Италия, Терамо)  
2019 — «Теленгиты. Кочевники XXI века», Специальный приз жюри «За художественное воплощение живой этики народа» на Открытом фестивале документальных фильмов «Россия» (г. Екатеринбург); 
«О скульптуре», Золотой знак XXVII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество — 2019» в номинации «документальный фильм» (Москва) 
2018 — Цикл д/ф «Прекрасный полк», Специальный приз V Международного фестиваля Славянская сказка (г. София) 
2017 — Телепрограмма «Россия, любовь моя!», III премия всероссийского конкурса СМИ «СМИротворец» (г. Москва); 
2015 — Национальная премия «Хрустальный компас» (г. Москва); 
2014 — I приз Всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «Мы — россияне»   
2013 — Телепрограмма «Мастер-класс с Виктором Косаковским», «Лучшая телевизионная образовательно-просветительская программа». IV фестиваль телевизионных фильмов и программ «Берега» (г. Таруса)

Примечания

Ссылки 
 Интервью с А. Коряковцевой о съёмках для проекта «Земля людей» в Адыгее, опубликованное 13 ноября 2020 г. на официальном сайте республиканской газеты «Советская Адыгея»
 Заметка на сайте коренных малых народов Севера (КМНС) о награждении Главным призом VI Международного фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» фильма «Заонежане. Былины северной Эллады», 2020 г.
 Интервью с А. Коряковцевой о съёмках для проекта «Земля людей» в Якутии, опубликованное 11 октября 2020 г. на канале Максима Кардозу 
 Доступные для онлайн-просмотра выпуски проекта «Земля людей» на официальном сайте телеканала «Культура»
 Заметка на сайте коренных малых народов Севера (КМНС) об участии в акции Библионочь 2020
 Интервью на канале Совета Федерации: Анна Коряковцева. Развитие этнографического направления в документальном кино
 Досье на сайте «Ассоциации КМНС»
 Заметка на сайте «Русского географического общества» о присуждении премии «Хрустальный компас» 2015 г.
 Интервью на «Вести-ФМ» об экспедиции в Дагестан

Кинопродюсеры по алфавиту